Bronice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Bronice, un village dans la voïvodie de Lublin
 Bronice, un village dans la voïvodie de Lubusz